Stranka kan syfta på följande platser:

Slovakien 

 Straňka, vattendrag,

Tjeckien 

 Stránka, ort, Mellersta Böhmen, 
 Stráňka, berg, Södra Böhmen, 

Robotskapade Slovakienförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar